Цыремпилов — бурятская фамилия тибетского происхождения. Известные носители:

 Цыремпилов, Бальжинима Цыренжапович (род. 1975) — российский спортсмен-олимпиец, стрелок из лука.
 Цыремпилов, Николай Владимирович (род. 1975) — учёный, хранитель Тибетского фонда ИМБиТ СО РАН.
 Цыремпилова, Гомбо-Цырен Гончиковна — советский хозяйственный, государственный и политический деятель, Герой Социалистического Труда.